Роман — экзарх Равенны с 589 по 598 год.

Упоминается в «Истории лангобардов» Павла Диакона.

Сменил Смарагда на посту экзарх Равенны.

После заключения папой Григорием I мира с Ариульфом, герцогом Сполето, что являлось превышением власти папы, совершил поход из Равенны в Рим, освободив при этом от власти лангобардов ряд населённых пунктов: Сутри, Бомарцо, Орте, Тоди, Амелия, Перуджа, Кантьяно и несколько других городков.

Проводя политику императора Маврикия противился заключению мира с лангобардами на котором настаивал Григорий I.

Примечания 

Экзархи Равенны
Правители Европы VI века
Персоналии Византийской Италии VI века